Giovanni Crisostomo, santo di Antiochia, morto nel 407
Giovanni di Antiochia (patriarca), patriarca di Antiochia dal 428 al 441, sostenitore del nestorianesimo contro Cirillo di Alessandria;
Giovanni di Antiochia (cronista), cronista bizantino del VII secolo;
Giovanni Scolastico, canonista e patriarca di Costantinopoli (567-577)
Giovanni Malalas (Antiochia, 491 circa – 578), storico siro.